Rybník může znamenat:
 Rybník – umělá vypustitelná zemní vodní nádrž s přírodním dnem sloužící především k chovu ryb

Rybník může být název obce nebo části obce:
 Rybník (okres Domažlice) – obec v okrese Domažlice
 Rybník (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Rybník (Dolní Dvořiště) – část obce Dolní Dvořiště v okrese Český Krumlov
 Rybník (okres Levice) – obec na Slovensku v okrese Levice
 Rybník (okres Revúca) – obec na Slovensku v okrese Revúca

Slovo Rybník se objevuje také v názvu obcí nebo částí obcí:
 Velký Rybník – obec v okrese Pelhřimov
 Starý Rybník (Skalná) – část města Skalná v okrese Cheb
 Velký Rybník (Hroznětín) – část obce v okrese Karlovy Vary

Související články 
 Rybníky
 Rybníček
 Rybníkářství
 Rybnik – město v jižním Polsku
 Ribnik – opčina v Chorvatsku
 Ribnik (Bosna a Hercegovina) – opčina v Bosně a Hercegovině

Externí odkazy